COAST steht für:
 Cache on a stick, ein kleines Modul mit Speicherbausteinen
 Cambridge Optical Aperture Synthesis Telescope, ein astronomisches Interferometer in Cambridgeshire, England

Coast bezeichnet:
 Coast (Kenia), eine ehemalige kenianische Provinz
 Coast Air, eine norwegische Fluggesellschaft mit Hauptsitz in Haugesund
 Team Coast, ein ehemaliges deutsches Radsportteam
 Project Coast, ein Aufrüstungsprojekt der südafrikanischen Apartheidsregierung

Coast ist außerdem der Familienname folgender Personen:
 Steve Coast (* 1980), britischer Unternehmer, Entwickler Freier Software

COAST